Кантал може да се отнася за:
 Кантал, планина във Франция
 Кантал (департамент), департамент в Оверн, Франция
 Кантал (сплав)
 Кантал (сирене), вид сирене